Der Federation Cup 1964 (ab 1995 Fed Cup) war die 2. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 1. bis 5. September im Germantown Cricket Club in Philadelphia, Vereinigte Staaten. Im Finale standen sich die Mannschaften aus Australien und den USA gegenüber, das Australien mit 2:1 gewann.

Weltgruppe

Finale

Vereinigte Staaten – Australien

Weblinks 
 Fed Cup 1964

1964
Tennisturnier in Philadelphia
Tennisturnier 1964